Gasteren steht für

 Gasteren (Aa en Hunze), ein Ortsteil von Aa en Hunze, in der niederländischen Provinz Drenthe

Gasteren ist der Familienname folgender Personen:

 Henriëtte Johanna Ignatia Maria van Gasteren (* 1964), niederländische Kunstfotografin und bildende Künstlerin, siehe HJIM van Gasteren

Siehe auch:
 Großsteingrab Gasteren